Огузбалык:
 Огузбалык (село) — упразднённое село в Узункольском районе Костанайской области Казахстана. 
 Огузбалык (озеро) — озеро в Узункольском районе Костанайской области Казахстана.